Oneida kan avse:

Oneida (musikgrupp) – ett amerikanskt rockband
Oneida (djur) – ett släkte av fjärilar
Oneida (flod) – en flod i New York USA
Oneida (sjö) – en sjö i New York USA
Oneida (folk) – en indianstam
Oneida, Kansas
 Oneida, New York

Se även
Oneida County – flera